In 2009 werd het 63ste Campeonato Paulista Série A2 gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat São Paulo. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 24 januari tot 14 juni. Monte Azul werd kampioen.

Eerste fase

Tweede fase

Groep A

Groep B

Finale
Beide clubs promoveren.

Kampioen

Zie ook
Campeonato Paulista 2009

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paulista
Paulista A2